Honorio (v. lat. Honorius) steht für
Familiennamen
Antônio Wilson Vieira Honório (* 1943), brasilianischer Fußballspieler, siehe Coutinho (Fußballspieler, 1943)

Vornamen
Honorio Delgado (1892–1969), peruanischer Wissenschaftler und Autor
Siehe auch
Der Tod des Honorio